Schlüsselhof ist ein Ort in der Stadt Oberviechtach im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf in Bayern.

Der Ort mit einem Wohngebäude liegt ungefähr siebenhundert Meter nordöstlich der Altstadt von Oberviechtach und wird dem Hauptort zugerechnet.

Einzelnachweise 

Geographie (Oberviechtach)
Ort im Landkreis Schwandorf